Rhinoclama är ett släkte av musslor. Rhinoclama ingår i familjen Cuspidariidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Musslor
Rhinoclama